Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rudiger Haas e Udo Riglewski che hanno battuto in finale Brian Joelson e Bertrand Madsen 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Kelly Evernden /  Nicolás Pereira (primo turno)
 João Cunha e Silva /  Gerardo Martínez (quarti di finale)

 Pablo Arraya /  Xavier Daufresne (primo turno)
 Jamie Morgan /  Brett Steven (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1992